Peucedanum ecklonianum är en flockblommig växtart som beskrevs av Otto Wilhelm Sonder. Peucedanum ecklonianum ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
ecklonianum